Jean Cousin henviser til blandt andre:

 Jean Cousin den ældre (omkring 1495–1560), fransk kunstner
 Jean Cousin den yngre (1522–1594), fransk kunstner
 Jean Cousin (komponist), fransk komponist fra 1400-tallet
 Jean Cousin (søfarer), fransk søfarer fra 1400-tallet